Ветреник () — род травянистых растений семейства .

Ботаническое описание 
Многолетние травянистые растения, до 50 (100) см высотой. Корневище обычно укороченное. Стебель прямостоячий, стеблевых листьев (2) 3—4, мутовчато расположенные. Прикорневые листья пальчаторассечённые, реже перисторассечённые, длинночерешковые.

Цветки обоеполые, актиноморфные, собраны в простые или сложные зонтиковидные соцветия, редко одиночные, 1,8—3,5 (4) см в диаметре. Листочков околоцветника обычно 5, реже 7—12, лепестковидные, обычно белые, опадающие при плодах. Тычинки многочисленные. Гинецей апокарпный, плодолистики многочисленные, с одним семязачатком. Плоды из многочисленных, орешковидных плодиков.

Виды 
Род включает 38 видов:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Лютиковые
Флора Северной Америки
Флора Евразии